Милу́нка Лаза́ревич  (; , Шантаровац — 15 декабря 2018, Белград) — сербская, ранее югославская, шахматистка, гроссмейстер (1976).

В 1960-х годах одна из сильнейших шахматисток мира. Журналистка. Автор многих статей и репортажей по шахматам. 11-кратная чемпионка Югославии (1952—1982). Около 30 лет участница соревнований на первенство мира (1954—1981), в том числе 6 зональных и 4 межзональных турниров (лучший результат: Охрид (1971) — 2-3-е); 5 турниров претенденток (лучший результат: Сухуми (1964) — 1-2-е). В 1971 году в Бладеле (Нидерланды) проиграла полуфинальный матч претенденток Н. Александрии — 4½ : 5½. В составе национальной команды Югославии участница многих олимпиад и международных матчей, в которых добилась высоких спортивных результатов.

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Опатия (1953) — 3-е; Загреб (1955) — 2-3-е; Бевервейк (1958) — 1-е; Белград (1958) — 1-е, (1960) — 3-е, (1961) — 1-2-е, (1965) — 2-3-е и (1972) — 1-2-е; Врнячка-Баня (1969) — 2-е; Эммен (1973) — 3-е; Нови-Сад (1980) — 1-2-е; Мадрас (1987) — 3-е; Афины (1987) — 5-7-е места.

Скончалась на 87-м году жизни; похоронена на Новом кладбище Белграда.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматные гроссмейстеры среди женщин
Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии и Черногории
Шахматисты Сербии
Шахматные журналисты
Похороненные на Новом кладбище (Белград)